Cortenuova – comune della provincia di Bergamo
Cortenuova – frazione di Empoli nella città metropolitana di Firenze
Cortenuova di Sopra – l'unica frazione di Martinengo in provincia di Bergamo
Cortenova – comune della provincia di Lecco